Załuże peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Załuże, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Załuże, un village dans la voïvodie de Łódź
 Załuże, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne